Ама́нда Фу́ллер (, род. 27 августа 1984) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Фуллер родилась в Сакраменто, штат Калифорния и будучи ребёнком начала карьеру модели и телевизионной актрисы. С тех пор она взяла на себя более сорока ролей на телевидении, в разные годы появляясь в эпизодах таких сериалов как «Шоу 70-х», «Крутой Уокер: правосудие по-техасски», «Практика», «Прикосновение ангела», «Баффи — истребительница вампиров», «Справедливая Эми», «Морская полиция: Спецотдел», «C.S.I.: Место преступления», «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Скандал». Также она снялась в нескольких фильмах, в основном, в жанрах ужасов или триллера.

В 2012 году, после периодической роли в сериале Шонды Раймс «Анатомия страсти», Фуллер присоединилась к основному составу ситкома ABC «Последний настоящий мужчина», где заменила в роли Кристин Бакстер Александру Кросни. В 2014 году она исполнила роль Бриттани Мёрфи в телефильме канала Lifetime «История Бриттани Мёрфи».

Фуллер замужем за актёром Мэттью Брайаном Фельдом. У супругов есть сын (род. в ноябре 2019 года). До беременности сыном, врачи говорили, что ей вряд ли удастся зачать ребёнка из-за многолетней борьбы с хроническим заболеванием и эндометриозом.

Избранная фильмография 
  — Ускользающий идеал / ’Til There Was You — Дебби в возрасте 13 лет
  — Любой ценой / Whatever It Takes — Эйприл
  — Аскари / Askari — Эмма Кроушей
  — Куш / Kush — Сандра
  — Красный, белый и синий / Red White & Blue — Эрика
  — Существо / Creature — Бет
  — Фрираннер / Freerunner — Долорес
  — Крошка из Беверли-Хиллз 3 / Beverly Hills Chihuahua 3: Viva La Fiesta! — работница спа
  — Анатомия страсти / Grey’s Anatomy — доктор Морган Петерсон
 — — Последний настоящий мужчина / Последний настоящий мужчина — Кристин Бакстер
  — Дешёвый трепет / Cheap Thrills — Одри Дэниелс
  — Глаза звезды / Starry Eyes — Трейси
  — История Бриттани Мерфи / The Brittany Murphy Story — Бриттани Мерфи

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США